Tabuse bezeichnet:
 Tabuse (Yamaguchi), eine Gemeinde in der japanischen Präfektur Yamaguchi

Tabuse ist der Familienname folgender Personen:
 Yūta Tabuse (* 1980), japanischer Basketballspieler